Дејвид Кенет Харбор () амерички је глумац. Познат је по улози Џима Хопера серији Чудније ствари (2016—данас), за коју је 2018. године добио Награду по избору телевизијских критичара за најбољег споредног глумца у драмској серији. Такође је био номинован за награду Еми за ударне термине и Златни глобус.

Глумио је споредне улоге у филмовима: Планина Броукбек (2005), Зрно утехе (2008), Зелени Стршљен, Последња стража (2012), Праведник (2014), Црна миса (2015), Одред отписаних (2016) и Црна Удовица (2021). Тумачио је насловног лика у филму Хелбој (2019).

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1975.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду